Lymann ist der Familienname folgender Personen:

 Jérôme Lymann (* 1996), Schweizer Snowboarder
 Johann Lymann (1880–1944), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Lyman